

Patronyme
 Erin Kelly (écrivain) , (1976-),  écrivain britannique.
 Erin Kelly, Erin Rose Kelly (1981-),  actrice américaine.